Tague ist der Familienname folgender Personen:

 James Tague (1936–2014), US-amerikanisches Attentatsopfer und Buchautor
 Peter Francis Tague (1871–1941), US-amerikanischer Politiker